RFC Houdinois is een Belgische voetbalclub uit Houdeng-Gœgnies en Houdeng-Aimeries. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 704 en heeft rood en zwart als kleuren. De club speelde in haar bestaan ongeveer anderhalf decennium in de nationale reeksen. De club speelt in het Stade Henri Rochefort in Houdeng-Gœgnies, maar heeft ook een terrein (Terrain de la Tombelle) in Houdeng-Aimeries, amper een halve kilometer daarvandaan.

Geschiedenis 
Rond de Eerste Wereldoorlog ontstonden in de twee aangrenzende dorpen Houdeng-Gœgnies en Houdeng-Aimeries twee amateurclubs. In Houdeng-Gœgnies speelde Football Club Houdinois, in Houdeng-Aimeries Sporting Club Houdinois. FC Houdinois sloot zich als eerste aan bij de Belgische Voetbalbond in november 1923. Men besloot samen te werken en de andere club voegde zich hier bij. Men bleef de naam FC Houdinois behouden. Bij de invoering van de stamnummers in 1926 kreeg de club nummer 704 toegekend. Gestaag klom men op in de regionale en provinciale reeksen en in de jaren 30 bereikte men het hoogste provinciale niveau.

In 1945 bereikte FC Houdinois voor het eerste de nationale bevorderingsreeksen, in die tijd het derde niveau. Het verblijf duurde er maar een seizoen en Houdinois zakte weer naar de provinciale reeksen. In 1949 keerde men terug in Bevordering. Ditmaal wist men zich langer te handhaven, maar na een laatste plaats in 1952 zakte men toch opnieuw. In 1951 was de club koninklijk geworden en in 1952 wijzigde men dan ook de naam in Royal Football Club Houdinois.

In 1953 keerde Houdinois weer terug in de nationale bevorderingsreeksen, die sinds het vorig seizoen gevormd werden door de nieuw gecreëerde Vierde Klasse. De club kon er zich de volgende jaren handhaven. Het beste resultaat haalde de club in 1960, met een vierde plaats. Men kon dit niet herhalen, want een jaar later eindigde men op een voorlaatste plaats en zo zakte men in 1961 na acht jaar weer uit de nationale reeksen.

RFC Houdinois bleef nu in de provinciale reeksen spelen. In 1966 zakte men zelfs even naar Tweede Provinciale, maar een jaar later speelde men alweer in Eerste Provinciale. In 1969 keerde Houdinois na acht jaar provinciaal voetbal terug in Vierde Klasse, maar een amper jaar later degradeerde men weer. In 1973 keerde men nog eens terug in Vierde Klasse. Het eerste seizoen werd Houdinois meteen derde in zijn reeks, maar in 1975 volgde nog maar eens een degradatie, ditmaal na twee jaar in Vierde Klasse.

De volgende decennia bleef de club in de provinciale reeksen spelen. Men wist er zich bijna steeds te handhaven in Eerste Provinciale. Enkel in 1987/88, 1995/96 en 1999/00 zakte men even weg naar Tweede Provinciale, maar telkens duurde dit maar een seizoen.

In 2006 werd RFC Houdinois kampioen in Eerste Provinciale en promoveerde zo naar Vierde Klasse. Na drie decennia keerde de club zo nog eens terug in de nationale reeksen. Het verblijf was er weer van korte duur. Men eindigde het seizoen 2006/07 als voorlaatste en de club zakte opnieuw naar Eerste Provinciale.

Resultaten

Externe links 
 http://www.rfchoudinois.be/

Houdinois, RFC
Sport in La Louvière
Sportvereniging in Henegouwen